«Collada» puede referirse a:

 Collada, collado de montaña.
 COLLADA (COLLAborative Design Activity), formato del archivo de intercambio para modelos 3D.

en España 
 Collada (C.P. 33527), parroquia del concejo de Bimenes, Principado de Asturias.
 Collada (C.P. 33679), parroquia del concejo de Moreda, Principado de Asturias.
 Collada (C.P. 33887), parroquia del concejo de Pola de Allande, Principado de Asturias.
 Collada (C.P. 33874), parroquia del concejo de Tineo, Principado de Asturias.